Molekulska formula -{C10H13NO}- se može odnositi na:

 Metkatinon
 Formetamid